Hedylidae és una família de lepidòpters de la superfamília Papilionoidea. El 1986, Scoble combinà totes les espècies dins el gènere Macrosoma. Fins a l'any 2011 hi havia un total de 36 espècies descrites.

Taxonomia i sistemàtica 
Hedylidae abans eren considerats dins la família Geometridae. Prout fou el primer en considerar-los una família a part. Actualment, estudis genètics han confirmat que es tracta d'una família de papilionoïdeus, germana dels hespèrids:

Referències 

Ropalòcers